Campo Chico kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Campo Chico, Veracruz, ort, Ixtaczoquitlán, 
 Campo Chico, Puebla, ort, Vicente Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar